Даніельссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Бенгт Даніельссон (; 1921—1997) — шведськимй антрополог і етнограф.
 Гельгі Даніельссон (;  1981) — ісландсько-шведський хокеїст.
 Інге Даніельссон (; 1941—2021) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ніклас Даніельсон (;  1984) — шведський хокеїст.

Шведські прізвища